Es (boom), een loofboom uit de olijffamilie
 Es (geografie), het akkercomplex van een esdorp
 Es (Beveren), een buurtschap in de gemeente Melsele in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen
 Es (psychoanalyse), een term in de psychoanalyse
 Einsteinium, een scheikundig element
 Es (muziek), een muziektoon
 Es-majeur, een toonsoort
 es-mineur, een toonsoort
 .es, de domeinnaam van Spanje
 Eš, een gemeente in Tsjechië
 ECMAScript (ES), de JavaScript-standaard
 Station Enschede

Zie ook 
 Van Es (doorverwijspagina)